Voici la liste des planètes mineures numérotées de 370001 à 371000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 370001 à 371000

370001-370100

370101-370200

370201-370300

370301-370400

370401-370500

370501-370600

370601-370700

370701-370800

370801-370900

370901-371000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000